Wallhausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wallhausen, Sachsen-Anhalt – kommun Sachsen-Anhalt, 
 Wallhausen, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Wallhausen, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,